На летних Олимпийских играх 1952 года США представляли 286 спортсменов (245 мужчин, 41 женщина). Они завоевали 40 золотых, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей, что вывело сборную на 1-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

Соревнования в академической гребле на Играх 1952 года проходили с 20 по 23 июля. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). Впервые с 1928 года для проигравших в полуфинале спортсменов был введён ещё один отборочный заезд. В финал A выходили 5 сильнейших экипажей.
 Мужчины

Бокс 

Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

Ссылки 
 Сборная США  на сайте sports-reference.com 

1952
Страны на летних Олимпийских играх 1952 года